George Thorne ist der Name folgender Personen:

* George Thorne (Schauspieler) (1856–1922), englischer Schauspieler und Sänger 
 George Thorne (Fußballspieler) (* 1993), englischer Fußballspieler